

Letteratura 
 Il generale – romanzo di Simon Scarrow del 2007

Musica  
 Il Generale – cantante reggamuffin italiano, pseudonimo di Stefano Bettini

Televisione 
 Il generale – episodio della serie televisiva Il prigioniero del 1967, più noto come Il dittatore
 Il generale – miniserie televisiva del 1987 diretta da Luigi Magni